Алекса́ндр Ио́вич Гайда́й (22 апреля 1919 года, Свободный — 27 октября 1994 года, Иркутск) — советский журналист, поэт, фронтовой корреспондент, старший брат кинорежиссёра Леонида Гайдая. Заслуженный работник культуры РСФСР. Член Союза журналистов СССР. Участник  Великой Отечественной войны.

Биография 

Родился 22 апреля 1919 года в городе Свободный Амурской губернии в семье железнодорожного служащего. В 1923 году семья перебралась в Читу, в 1931 году — в предместье Глазково города Иркутска. Окончил 10 классов средней школы, три курса физико-математического факультета Иркутского государственного университета.

В 1940 году отправился в летний военный лагерь в качестве члена литературно-шефской бригады Иркутского отделения Союза писателей СССР. Руководили бригадой Иван Молчанов-Сибирский и Георгий Марков. В бригаде принимали участие: Анатолий Ольхон, Агния Кузнецова, Иннокентий Луговской, Моисей Рыбаков.

Участник Великой Отечественной войны. В РККА с июля 1941 г. Участник советско-японской войны.

Приказом ВС 36-й армии № 7/н от: 7 сентября 1945 года фронтовой корреспондент газеты «Вперёд, к победе!» старший лейтенант Гайдай награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за смелое и добросовестное выполнение заданий редакции, в местах проведения боёв.

Печататься начал в 1934 году. В 1947 году в Читинском книжном издательстве вышел первый сборник стихов «Стихи».

Из армии демобилизовался в 1953 году в звании майора.

С 1953 года — специальный корреспондент ТАСС.

Скончался 27 октября 1994 года (через год после смерти младшего брата Леонида).

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985).
 Орден Отечественной войны II степени (07.09.1945).
 Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Медали.

Примечания

Литература 
 Абкин Б. Александр Гайдай // Восточно-Сибирская правда. — 2002. — 20 июл.
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиографический указатель. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — С. 79—80. — 332 с. — 5000 экз.
 Сибирские писатели за 30 лет: Библиографический указатель. — Иркутск, 1949. — С. 87—88.

Ссылки 
 Александр Гайдай в Иркипедии
 Александр Гайдай на сайте Прибайкалье в лицах
 Александр Гайдай на сайте ЦБС Иркутска

Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Майоры (СССР)
Члены Союза журналистов СССР
Леонид Гайдай